Фаустина (Faustina) се казват

Няколко жени от Древен Рим:

 Рупилия Фаустина, дъщеря на Салонина Матидия и майка на Фаустина Стара
 Фаустина Стара, съпругата на римския император Антонин Пий
 Фаустина Млада, съпругата на римския император Марк Аврелий
 Ания Аврелия Галерия Фаустина, първата дъщеря на Фаустина Млада
 Ания Корнифиция Фаустина Млада (Корнифиция), дъщеря на Фаустина Млада
 Домиция Фаустина, дъщеря на император Марк Аврелий
 Ания Фаустина, правнучка на Фаустина Млада и трета съпруга на император Елагабал
 Ания Корнифиция Фаустина, сестра на император Марк Аврелий
 Фаустина (съпруга на Констанций II), третата съпруга на римския император Констанций II
 Флавия Максима Фаустина Констанция (Констанция), дъщеря на Констанций II и съпруга на император Грациан.
 Ания Фундания Фаустина, дъщеря на Марк Аний Либон
 Витразия Фаустина, дъщеря на Ания Фундания Фаустина
 Умидия Корнифиция Фаустина, дъщеря на Ания Корнифиция Фаустина и племенница на Марк Аврелий
 Ания Фаустина (165-218), дъщеря на Умидия
 Меция Фаустина или Антония Гордиана, дъщеря на император Гордиан I, сестра на Гордиан II и майка на Гордиан III

Други:
 Храм на Антонин и Фаустина, на Римския форум.
 Фаустина Ковалска, полска монахиня и Светица